Joe Scott Finley (né le  à Edina dans le Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché au premier tour,  au total par les Capitals de Washington au repêchage d'entrée de 2005. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Bears de Hershey au poste de défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| Stampede de Sioux Falls || USHL ||55 ||3 ||10 ||13 ||181 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Université du Dakota du Nord || NCAA ||40 ||0 ||3 ||3 ||96 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Université du Dakota du Nord || NCAA ||41 ||1 ||6 ||7 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Université du Dakota du Nord || NCAA ||43 ||4 ||11 ||15 ||79 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Université du Dakota du Nord || NCAA ||27 ||2 ||8 ||10 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Bears de Hershey || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 17|| 1|| 3|| 4|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bears de Hershey || LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 26|| 1|| 7|| 8|| 73|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2011-2012|| Americans de Rochester || LAH ||57 ||1 ||5 ||6 ||143 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2011-2012|| Sabres de Buffalo || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Americans de Rochester || LAH || 36 || 1 || 4 || 5 || 81 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Islanders de New York || LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 29 || 0 || 2 || 2 || 50 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 54 || 0 || 3 || 3 || 132 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 56 || 5 || 1 || 6 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HIFK || Liiga || 46 || 3 || 5 || 8 || 142 || 14 || 0 || 2 || 2 || 55
|-
| 2017-2018|| HIFK|| Liiga|| 9||0||0||0||6 || 1||0 ||0 ||0 ||25 
|-
| 2018-2019|| HIFK|| Liiga || 19 || 0 || 0 || 0 || 30 || - || - || - || - || -

|21 ||0 ||1 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Edina (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Islanders de New York
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du HIFK